La Licorne steht für:

 La Licorne (Literaturmagazin) (Cahiers de La Licorne; Entregas de La Licorne), internationales Literaturmagazin
 Corre-La Licorne, französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Opération Licorne, französische Mission in der Elfenbeinküste